Deva steht für:

 Deva (Gott), Begriff für indische Halbgötter und Gottheiten
 Deva (Dynastie), Herrscherdynastie in Bengalen (12.–13. Jahrhundert)
 Deva (Rumänien), Stadt in Rumänien 
 Deva Victrix, ein römisches Legionslager in Britannien, auch Castra Devana genannt, das heutige Chester
 in der Antike ein Fluss in Kaledonien, der heutige Dee in Schottland 
 den spanischen Ort Deba (Baskenland)
 Deva (Kantabrien), Fluss in der Provinz Kantabrien in Spanien
 Deva (Insel), Insel in der Provinz Asturien in Spanien
 Deva (Kosovo), Dorf im Kosovo
 Devanagari (ISO-15924-Code), indische Schrift

Deva ist der Familienname folgender Personen:
 Nirj Deva (* 1948), britischer Politiker
 Sarah Jezebel Deva (* 1977), britische Metal-Sängerin
 Xhafer Deva (1904–1978), albanischer Politiker

DEVA steht als Abkürzung für:
 Demokrasi ve Atılım Partisi, eine politische Partei in der Türkei
 Deutsche Versuchs- und Prüfanstalt für Jagd- und Sportwaffen
 Diesel Elektriska Vagn Aktiebolaget, schwedischer Eisenbahnhersteller

DeVa steht für:
 Demokraattinen Vaihtoehto, ehemalige finnische Partei, siehe Demokratische Alternative

Siehe auch:
 Daeva
 Defa
 Dewa (Begriffsklärung)

Abkürzung